James Son Thomas (1926-1993) – musicista blues statunitense
 James Thomas (n. 1979) – calciatore gallese
 James D. Thomas Jr. (n. 1980) – cestista statunitense
 James E. Thomas – sceneggiatore statunitense
 James Thomas – montatore statunitense

Pagine correlate
 Jim Thomas